Fodor Péter (1946–) könyvtáros, könyvtárigazgató (FSZEK)
Fodor Péter (1946–) vegyészmérnök
Fodor Péter (1991–) birkózó (Vasas)
Fodor Péter (1992–) kézilabdázó